Бальц () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бальц, Александр Фёдорович (1841—1899) — российский военный, генерал-лейтенант.
 Бальц, Бруно (1902—1988) — немецкий поэт-песенник
 Бальц, Владимир Александрович (1871—1931) — российский государственный деятель.
 Бальц, Григорий Степанович — российский купец, владелец музыкального книжного магазина в Одессе.
 Бальц, Карл Готлибович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6508; 5 декабря 1841.
 Бальц, Фридрих Карлович (1800—1873) — русский военный инженер, генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Бальц, Хайко (1969) — немецкий борец вольного стиля.
 Бальц, Юлий Федорович — русский инженер.
 Бальц, Яков Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4710; 21 декабря 1832.

 Бальц, Вера Александровна (1866—1943) — одна из первых в России женщин почвоведов-географов.